Бергамотное масло — эфирное масло, содержится в кожуре зрелых плодов бергамота , , , произрастающего в Италии, ряде стран Африки.

Свойства 
Бергамотное масло — подвижная жёлто-зелёная жидкость со свежим запахом плодов бергамота.  

Растворимо в 96%-м этаноле (1:0,5-1) и других органических растворителях, нерастворимо в воде.

Состав 
В состав масла входит октен, мирцен, оцимен, (+)-лимонен, дипентен, терпинолен, α- и γ-терпинены, α- и β-фелландрены, α- и β-пинены, камфен, 3-карен, туйен, сабинен, γ-бисаболен, кариофиллен, α-бергамотен, α- и β-гумулены, бергаптен, цитроптен, бергамотин,  n-цимол, линалоол, гераниол и другие компоненты.

Получение 
Получают из кожуры зрелых плодов путём прессования без нагревания.

Основной производитель — Италия.

Применение 

Применяют как компонент парфюмерных композиций и отдушек для косметических изделий.

Применяют при производстве кондитерских изделий как ароматизатор — бергамотовые леденцы из Нанси.

Широко применяется в ароматерапии. Клинические исследования показывают, что эфирное масло бергамота может быть полезно для снижения беспокойства и последствий стресса.

Примечания

Литература

Ссылки 

Эфирные масла
Ароматерапия